Велико Село може бити:

 Велико Село (Кикинда), насељено место у општини Кикинда
 Велико Село (Лозница), насељено место у града Лознице
 Велико Село (Мало Црниће), насељено место у општини Мало Црниће
 Велико Село (Палилула), насељено место у градској општини Палилула, град Београд
 Велико Село (Пирот), насељено место у општини Пирот

Види још 
 Мало Село